Episodi di Tarzan – episodi della serie televisiva del 1966
 Episodi di Tarzan – episodi della serie televisiva del 1966